Příjmení Jacquet [žake] nosí více významných osobností:

 Aimé Jacquet (* 1941) – francouzský fotbalista a trenér
 Emile Jacquet (1886–1969) – švýcarský hokejový útočník
 Illinois Jacquet (1922–2004) – americký jazzový saxofonista
 Luc Jacquet (* 1967) –  francouzský režisér a scenárista
 Russell Jacquet (1917–1990) – americký trumpetista

podobné
 Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665–1729) – francouzská hudební skladatelka a cembalistka